Hintersatz ist Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Harun-el-Raschid-Hintersatz (1886–1963), deutscher Offizier 

Hintersatz bezeichnet:

 ein Orgelregister
 in der Grammatik die Apodosis

Siehe auch:
 Nachsatz